Legehnen ist der Name folgender geographischer Objekte:
 eine Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland (Legehnen, Kreis Labiau), heute Teil von Barsukowka (Kaliningrad, Gurjewsk)  
 Popowka (Kaliningrad), untergegangener Ort im Rajon Baltijsk, Oblast Kaliningrad, Russland (Legehnen, Kreis Fischhausen/Samland)